Вильгельм Нормандский (900/910 — 942) — герцог Нормандии (927—942).
 Вильгельм Нормандский (ок. 1027/1028 — 1087) — герцог Нормандии (с 1035 года) и король Англии (с 1066 года).
 Вильгельм Нормандский (1102—1128) — сын Роберта Куртгёза, герцога Нормандии, и претендент на престол Англии и Нормандии.